If You Cross The World es el álbum debut de la banda Overflow Crowds. 

Álbumes de pop-rock 

Álbumes de 2007
Álbumes de pop punk